Strzeszyn ist der Name mehrerer Orte in Polen:

 Strzeszyn (Poznań), Stadtteil von Poznań
 Strzeszyn (Biecz), Dorf in der Woiwodschaft Kleinpolen, im Powiat Gorlicki
 Strzeszyn (Borne Sulinowo), Dorf in der Woiwodschaft Westpommern, im Powiat Szczeciniecki, Gmina Borne Sulinowo